Ра́венство может означать:

 Социальное равенство
 Равноправие
 Равенство перед законом
 Равенство полов
 Равенство возможностей
 Уравниловка (принудительное равенство)
 Эгалитаризм (, от égalité — равенство) — социальная концепция
 Равенство (математика)
 Конгруэнтность (геометрия) (равенство фигур)

География 
 Равенство — посёлок в Вадском районе Нижегородской области.
 Равенство — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Равенство — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

См. также 

 Равновесие (страница значений)
 Сравнение (страница значений)
 Приоритет (страница значений)
 Преимущество
 Тождество (страница значений)
 Единство
 Равномерность
 Равноденствие
 Паритет